Armand Vallin Feigenbaum (1920-) est un statisticien américain
Clive Feigenbaum (1939–2007), homme d'affaires britannique coloré et controversé qui a été impliqué dans une série de scandales dans le monde de la philatélie 
Edward Feigenbaum (1936-), informaticien américain qui travaille dans le champ de l'intelligence artificielle.
Mitchell Feigenbaum (1944-2019), physicien théoricien américain.
En mathématiques, les nombres de Feigenbaum ou constantes de Feigenbaum sont deux nombres réels découverts par le mathématicien Mitchell Feigenbaum en 1975. 
Yehoshua Feigenbaum (hébreu: שייע פייגנבוים, né le ) est un ancien footballeur israélien.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif